Шартье́ () — французская фамилия.

Известные носители:

 Шартье, Анри Жорж Жак (1859—1924) — французский художник-баталист.
 Шартье, Жан (1385—1464) — французский средневековый хронист.
 Шартье, Ален (1392—1430) — французский поэт, писатель.
 Шартье, Гильом (ок. 1392—1472) — епископ Парижа.
 Шартье, Роже (род. 1945) — французский историк.
 Шартье, Эмиль (1868—1951) — французский философ и литератор: эссеист, критик, публицист.